Guillaume af Luxembourg (født 1. maj 1963) er en luxemburgsk prins. Han er femte barn og tredje søn af storhertug Jean og storhertuginde Joséphine-Charlotte af Luxembourg. I 1994 giftede han sig med Sibilla Weiller med hvem han har fire børn.

Anetavle 

Huset Bourbon-Parma
Prinser af Luxembourg